Pentádio (poeta) - poeta romano do 
 Pentádio (mestre dos ofícios) - oficial romano do 
 Pentádio (prefeito augustal) - prefeito bizantino do 
 Pentádio (prefeito pretoriano) - prefeito bizantino do